О́нор Блэ́кман (; 22 августа 1925 — 5 апреля 2020) — британская актриса.

Биография 

Онор Блэкман родилась в Лондоне в семье статистика. Актёрское образование она получила в Гилдхоллской школе музыки и театра. Её кинодебют состоялся в 1947 году в британской драме «Во имя славы». В последующее десятилетие актриса была довольно востребована в британском кино, снявшись в картинах «Так долго на ярмарке» (1950), «Зелёный дикий камыш» (1951), «Пятна крови на Луне» (1952), «Счёт возобновлён» (1957), «Гибель „Титаника“» (1958), «Мистер Питкин в тылу врага» (1959) и многих других.

Большая популярность к ней пришла в 1962 году, после того как Блэкман стала исполнительницей роли Кэти Гейл в популярном британском телесериале «Мстители». Именно успех этого сериала побудил продюсера Альберта Брокколи пригласить Онор Блэкман на роль Пусси Галор, девушки Джеймса Бонда в фильм «Голдфингер».

Другие её актёрские работы включают роли в фильмах «Ясон и аргонавты» (1963), «Шалако» (1968), «Битва за Рим» (1968), «Мумия: Принц Египта» (1998), «Дневник Бриджет Джонс» (2001) и «Быть Стэнли Кубриком» (2005), а также участие в телесериалах «Коломбо», «Доктор Кто», «Поднятая рука» и «Улица Коронации». В 2002 году Блэкман, наряду с Джоанной Ламли, Дайаной Ригг и Линдой Торсон, была присуждена специальная премия BAFTA за её участие в телесериале «Мстители».

Помимо ролей на телевидении и на большом экране, Онор Блэкман на протяжении многих лет оставалась довольно активна и на театральной сцене. Она неоднократно появлялась в различных хитах на Вест-Энде, а также часто принимала участие в театральных турне по Великобритании.

Онор Блэкман являлась сторонницей республиканской формы правления в Великобритании. В 2002 году она отказалась от пожалованного ей титула командора ордена Британской империи.

Онор Блэкман скончалась 5 апреля 2020 года в городе Льюис.

Личная жизнь 
Актриса дважды была замужем. Со своим вторым мужем, актёром Морисом Кауфманом, она стала приёмной матерью двоих детей.

Награды 
 В 1964 году вместе с Патриком Макни получает награду «Variety Club Award» в категории «Лучшие телеперсонажи года» за заслуги в сериале «Мстители».
 «Золотой Лавр» 1965 — третье место в категории «Новые женские лица».
 BAFTA 2000 — «Специальная премия» (вместе с Дайаной Ригг, Джоанной Ламли и Линдой Торсон) («Мстители»)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Лауреаты премии BAFTA
Киноактрисы Великобритании